Een slachterij
Een band: Abattoir (band)
Abattoir (film), horrorfilm uit 2016 onder regie van Darren Lynn Bousman